1971 Голяма награда на Австрия е 3-то за Голямата награда на Австрия и осми кръг от сезон 1971 във Формула 1, провежда се на 15 август 1971 година на пистата Йостерайхринг близо до Шпийлберг, Австрия.

Класиране

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Австрия